Policek ist der Familienname folgender Personen:

 Annedore Policek (* 1935), deutsche Malerin
 Wolfgang Policek (1932–2000), deutscher Maler und Grafiker